Halloween steht für:
 Halloween, Volksbräuche in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November, dem Vorabend von Allerheiligen
 Halloween (Filmreihe), Filmreihe, basiert auf dem Film von John Carpenter
 Halloween (2007), Neuverfilmung des Filmes von John Carpenter, gedreht von Rob Zombie
 Halloween (2018), US-amerikanischer Horrorfilm
 Halloween (Band), eine US-amerikanische Metal-Band
 Halloween (Roman), Roman von Ray Bradbury aus dem Jahr 1972

steht im weiteren Sinn für:
 Halloween – Die Nacht des Grauens, Horrorfilm von John Carpenter (1978)
 Halloween – Left for Dead, Horrorfilm von Christopher Harrison (2007)
 Halloween-Dokumente, Reihe vertraulicher Schreiben zu potentiellen Strategien gegen die Entwicklung von Open-Source-Software
 Halloween-Gene, Gruppe von Genen
 Halloween-Problem, datenbanktechnisches Phänomen, welches bei Aktualisierung von Daten auftreten kann

Siehe auch:

 Helloween, deutsche Metalband